François Lafargue (1970), Frans academicus
 Jean Fernand-Lafargue (1856-1903), Frans schrijver
 Laura Lafargue (1845-1911), dochter van Karl Marx en Jenny von Westphalen en echtgenote van Paul Lafargue
 Paul Lafargue (1842-1911), Frans socialistisch journalist, schrijver en politicus
 Quentin Lafargue (1990), Frans wielrenner

Zie ook 
 Lafarge (doorverwijspagina)